

Орора — місто, штат Колорадо
 Орора — місто, штат Іллінойс
 Орора — місто, штат Індіана
 Орора — місто, штат Айова
 Орора — місто, штат Канзас
 Орора — місто, штат Мен
 Орора — місто, штат Міннесота
 Орора — місто, штат Міссурі
 Орора — місто, штат Небраска
 Орора — місто, штат Нью-Йорк
 Орора — місто, штат Північна Кароліна
 Орора — місто, штат Огайо
 Орора — місто, штат Орегон
 Орора — місто, штат Південна Дакота
 Орора — місто, штат Техас
 Орора — місто, штат Юта
 Орора — місто в окрузі Флоренс, штат Вісконсин
 Орора — місто в окрузі Тейлор, штат Вісконсин
 Орора — місто в окрузі Вошара, штат Вісконсин
 Орора — селище, штат Нью-Йорк
 Орора — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Аврора (Онтаріо)
 Аврора
 Аурора